Théodote est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Théodote est un prénom d'abord masculin puis épicène, désuet.

Théodote peut être aussi un patronyme.

Saints et saintes des Églises chrétiennes 
 Théodote de Nicée († 304), martyre, brûlée vive à Nicée avec ses trois fils sous Dioclétien ; célébrée localement le 2 août par l'Église catholique romaine, le 29 juillet et, avec d'autres martyrs, le 22 décembre par l'Église orthodoxe.
 Théodote d'Alexandrie  († 311), ou Théodotie, fille d'Athanasie, avec Cyr d'Alexandrie, Jean d'Alexandrie et accompagnée de ses deux sœurs  Théoctistie (ou Théoctiste) et Eudoxie, martyrs à Alexandrie ; fêtés le 31 janvier (fête principale) et le 28 juin (translation de leurs reliques de Canope à Alexandrie en 412 par le patriarche saint Cyrille). 
 Théodote de Kyrénia († vers 315), évêque de Kyrénia au nord de Chypre ; fêté le 2 mars.

Autres personnalités portant ce nom 
 Théodote (impératrice byzantine), seconde femme de l'empereur byzantin Constantin VI de 780 environ jusqu'après 797. 
 Théodote ou , général au service de Antiochos III.
 Théodote (gnostique), Théodote le Valentinien, penseur gnostique, II° s. ?
 Théodoté : hétaïre athénienne

Références